Залізний вовк:
 Залізний вовк — східноєвропейський фольклорний персонаж.
 «Залізний вовк» — моторизована піхотна бригада, основний підрозділ сухопутних військ литовської армії.
 «Залізний вовк» — литовський фашистський рух, заснований Аугустінасом Вольдемарасом в 1927 році.
 «Залізний вовк» — український мультфільм (1999, реж. О. Педан, Н. Марченкова).